Զ, զ (за, ) — шоста літера вірменської абетки.

Позначає звук /z/. 

Числове значення — 6. 

В Юнікоді має такі коди: U+0536 для Զ, U+0566 для զ. В інших типах кодування відсутня.